Села:
 Залав'я — Рівненська область, Дубенський район
 Залав'я — Рівненська область, Сарненський район